Огнен Ярамаз (, род. , Крушевац, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Бавария».

Карьера 
Заниматься баскетболом начал в команде родного города «Напредак» из Крушевац, за юношеские команды которого выступал до 2006 года. Затем стал игроком молодёжной системы белградского «Партизана».

Летом 2013 года подписал контракт с «Мега Визура». В сезоне 2013/2014 был отдан в аренду в «Смедерево 1953», где дебютировал на профессиональном уровне. Летом 2014 года вернулся в свой клуб, сменивший название на «Мега Лекс».

22 июня 2017 года Ярамаз был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 58-м номером командой «Нью-Йорк Никс».

Сезон 2018/2019 Ярамаз начинал в «Сан-Пабло Бургос» и набирал 6,4 очка в среднем за игру в чемпионате Испании. В феврале 2019 года перешёл в «Партизан».

Сборная Сербии 
В 2014 году принял участие в чемпионате Европы среди юношей до 20 лет, став бронзовым призёром турнира.

В июне 2019 года Ярамаз вошёл в расширенный список сборной Сербии перед чемпионатом мира-2019.

В августе 2022 года Ярамаз был включён в расширенный состав сборной Сербии для подготовки к чемпионату Европы-2022.

Личная жизнь 
Старший брат Огнена, Неманья Ярамаз, также является профессиональным баскетболистом.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Суперкубка Адриатической лиги: 2019
  Серебряный призёр чемпионата Германии: 2021/2022
  Серебряный призёр чемпионата Сербии: 2018/2019
  Обладатель Кубка Радивоя Корача (3): 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020

Сборная Сербии 
  Победитель чемпионата Европы (до 20 лет): 2015
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 20 лет): 2014

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Смедерево 1953»
Игроки БК «Сан-Пабло Бургос»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Бавария»
Игроки сборной Сербии по баскетболу